Lubański Potok (Lubańskie) – potok, dopływ Krośnicy
 Lubański Potok (Lubań) – potok, dopływ Ochotnicy